Тиам — сенегальская фамилия.

Известные носители 
 Тиам, Ассане — сенегальский бегун на короткие дистанции.
 Тиам, Идрисса (род. 2000) — мавританский футболист.
 Тиам, Нафиссату (род. 1994) — бельгийская многоборка.
 Тиам, Пабло (род. 1974) — гвинейский футболист, защитник.
 Тиам, Хабиб (1933—2017) — сенегальский политик, дважды занимал пост премьер-министрп (в 1981—1983 и 1991—1998 годах).
 Тиам, Хали (род. 1994) — сенегальский футболист.
 Тиам, Эми (род. 1976) — сенегальская бегунья на короткие дистанции.